Charbonnières kan syfta på:

 Charbonnières, Eure-et-Loir, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Charbonnières, Saône-et-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Charbonnières-les-Bains, fransk kommun i departementet Rhône
 Charbonnières-les-Sapins, fransk kommun i departementet Doubs
 Charbonnières-les-Varennes, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Charbonnières-les-Vieilles, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme